Oberthalhofen ist der Ortsname von

 Oberthalhofen (Fischen im Allgäu), Ortsteil der Gemeinde Fischen im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Oberthalhofen (Stiefenhofen), Ortsteil der Gemeinde Stiefenhofen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern